Summer  est un mot anglais qui signifie été.

C'est aussi un nom propre, qui peut désigner :

Personnalités

Patronyme 

 Eric Summer, réalisateur et scénariste français.

Prénom 
 
 Summer Watson (née en 1980), chanteuse lyrique britannique.

Pseudonyme 

 Donna Summer, née Andrea Gaines (1948-2012), chanteuse disco et pop-rock américaine ;

Personnage de fiction 

 Summer Roberts, personnage de la série Newport Beach
 Summer Finn, personnage du film (500) jours ensemble
 Summer Hathaway, personnage du film Rock Academy ainsi que son adaptation en série Rock Academy.

Titres

Littérature 
 Summer, un roman de Monica Sabolo paru en 2017.

Téléfilm 

 , téléfilm d'Allan Arkush diffusé en 1984.

Cinéma 

 , film d'Ub Iwerks sorti en 1930 ;
 , film indépendant britannique de Kenny Glenaan sorti en 2008 ;
 , film chilien de José Luis Torres Leiva sorti en 2011 ;
 , film néerlandais  de Colette Bothof sorti en 2014.
 , film lituanien d'Alanté Kavaïté sorti en 2015.

Musique

Albums 

 , album de George Winston sorti en 1991 ;
 , album de Zhou Xun sorti en 2003 ;
 , album de  sorti en  ;
 , album de Harisu sorti le .

EP 

 , EP de  sorti le  ;

 , EP de  sorti le  ;
 , EP de Hawk Nelson sorti le  ;

 , EP de  sorti en 2001 ;
 , EP de TVXQ sorti le  ;
 , EP de  sorti le  ;
 , EP du groupe de bluegrass Larkin Poe sorti en .

Chansons 

  (), second concerto des Quatre Saisons de  ;

 , composition de Mogwai présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson de Calvin Harris présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 1976 ;
 , chanson d'Alien Ant Farm présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des Beatsteaks présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Dido présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Marsheaux présente sur l'album  sorti le  ;

Voir aussi 
 Sumer (avec un seul "M"), l'ancien pays des Sumériens.

Patronyme anglais
Prénom féminin
Prénom américain